Лю Чжан (Западная Хань) — князь империи Хань
 Лю Чжан (Восточная Хань) — правитель провинции Ичжоу периода конца династии Хань